Verbrugge ist der Familienname folgender Personen:

 Cyrille Verbrugge (1866–1929), belgischer Fechter
 Otto Verbrugge (1671–1745), niederländischer Theologe, Philosoph und Philologe